El nombre Francesco Gonzaga puede referirse a:

 Francisco I Gonzaga (1366-1407), condottiero italiano, señor de Mantua  (1382-1407);
 Gianfrancesco Gonzaga (1395-1444), condottiero italiano, marqués de Mantua  (1433-1444);
 Francesco Gonzaga (1444-1483), obispo y cardenal italiano;
 Francisco II Gonzaga (1466-1519), marqués de Mantua (1484–1519);
 Francesco Gonzaga (1533-1550), duque de Mantua (1540–1550);
 Francesco Gonzaga (1538-1566), cardenal italiano;
 Francesco Gonzaga (1546-1620), cardenal italiano;
 Francesco Gonzaga (1586-1612), duque de Mantua (1612);
 Francisco Gonzaga y Pico de la Mirandola (1684-1758), I duque de Solferino, príncipe del Sacro Romano Imperio.